Джон Кристофър Райли () (роден на 24 май 1965 г.) е американски актьор.

Биография 
Роден е на 24 май 1965 г. в Чикаго в семейството на бизнесмен католик. Завършва Университета „Дьо Пол“ и от 1989 година се снима в киното, като през следващите години участва във филми като „Чикаго“ (2002), „Рики Боби: Лудият на макс“ (2006) и „Доведени братя“ (2008).

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Американски комици
Американски певци
Американски сценаристи
Родени в Чикаго